Tigre bianca – variazione bianca del colore del mantello di alcuni esemplari di tigre.
 Tigre Bianca – personaggio dei fumetti pubblicato dalla Marvel Comics.
 Tigre Bianca (o Tigre Bianca dell'Ovest) – uno dei quattro simboli delle costellazioni cinesi.